Biophomopsis är ett släkte av svampar. Biophomopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Biophomopsis